Mission Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mission Creek Township (Kansas)
 Mission Creek Township (Minnesota)